«Шрек» () — американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм, основанный на одноименной детской книге Уильяма Стейга. Снятый Эндрю Адамсоном и Вики Дженсон (в их полнометражных режиссёрских дебютах) по сценарию Теда Эллиота, Терри Россио, Джо Стиллмана и Роджера С. Х. Шульмана, это первый мультфильм из серии фильмов о Шреке. Главные роли озвучивали Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Камерон Диас и Джон Литгоу. В фильме озлобленный огр по имени Шрек находит свой дом на болоте, наводнённом сказочными существами, изгнанными одержимым правителем лордом Фаркуадом. С помощью Осла Шрек заключает договор с Фаркуадом, чтобы спасти принцессу Фиону в обмен на восстановление контроля над своим болотом.

После покупки прав на книгу Стейга в 1991 году Стивен Спилберг попытался создать рисованную экранизацию, но Джон Х. Уильямс убедил его передать проект недавно основанной DreamWorks в 1994 году. Джеффри Катценберг вместе с Уильямсом и Ароном Уорнером, начала разработку «Шрека» в 1995 году, сразу после покупки студией прав у Спилберга. Крис Фарли озвучил главного героя, записавшим большую часть необходимых диалогов, но умер в 1997 году, не успев закончить свою работу над фильмом. Вместо него был нанят Майерс, который придал Шреку его культовый шотландский акцент. Первоначально предполагалось, что фильм будет создан с использованием захвата движения, но после плохих результатов испытаний студия наняла  для завершения окончательной компьютерной анимации. Шрек пародирует другие экранизации сказок, в первую очередь мультфильмы Disney.

Премьера «Шрека» состоялась в театре Mann Village в , а позже он был показан на Каннском кинофестивале 2001 года, где он боролся за «Золотую пальмовую ветвь», что сделало его первым мультфильмом со времён «Питера Пэна» (1953), выбранным на эту премию. Фильм был выпущен в прокат компанией DreamWorks Pictures в США 18 мая 2001 года и заработал более 487 миллионов долларов по всему миру, став четвёртым кассовым фильмом 2001 года. Критики высоко оценили его анимацию, озвучку, саундтрек, сценарий и юмор, которые, как они отметили, нравятся как взрослым, так и детям. Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и получил награду за лучший полнометражный анимационный фильм. Он получил шесть номинаций на премию «BAFTA», победив в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Успех фильма помог DreamWorks Animation стать конкурентом Pixar в области компьютерной анимации. Было выпущено три продолжения — «Шрек 2», «Шрек Третий» и «Шрек навсегда», а также спин-офф и другие произведения франшизы «Шрек». Он также считается одним из самых влиятельных мультфильмов 2000-х годов. В 2020 году мультфильм был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США.

Сюжет 
Шрек — огромный зелёный огр (великан-людоед из западноевропейских сказок), который живёт в одиночестве на болоте в маноре Дюлок, населённом людьми, животными, куклами и другими героями разных европейских сказок и легенд (напр. Красная Шапочка, Пиноккио, три слепых мышки из английского детского фольклорного стихотворения). Людей он, по доброте душевной и вопреки бытующим убеждениям, не ест, поэтому изредка наведывающиеся на болото компании «охотников за ограми» он просто пугает, и их страх греет его самолюбие. Огр счастлив и доволен своей жизнью.

Но однажды привычной жизни Шрека приходит конец: злой и жестокий коротышка-лорд Фаркуад — феодал Дюлока — изгоняет из своих земель всех героев разных сказок. Место ссылки «сказочной нечисти» — болото Шрека. И для того, чтобы защитить свою спокойную жизнь, последний отправляется выяснять с Фаркуадом отношения. Самому ему депортация нисколько не грозит, ведь он легко одолевает всех крестьян, пытающихся поймать его. Вместе с ним увязывается болтливый, вечно надоедающий Шреку говорящий Осёл, которого Шрек незадолго до этого случайно спас от солдат Фаркуада.

Самому же Фаркуаду надоело быть лордом, и он хочет стать королём, но для этого ему, по сказочному канону, надо жениться на принцессе. Солдаты лорда во время рейда против сказочных созданий добывают своему господину Волшебное Зеркало (из сказки про Белоснежку), которое под угрозой разбития показывает Фаркуаду на выбор трёх дебютанток. В итоге лорд отдаёт предпочтение не Золушке или Белоснежке, а принцессе Фионе. Зеркало связывает лорда магическим контрактом с избранницей, но тут выясняется, что Фиона заточена в башне замка, охраняемого огнедышащим драконом. И её надо спасти.

Ещё Зеркало, однако, пытается предупредить лорда о каком-то проклятии Фионы, но Фаркуад слишком озабочен драконом и не дослушивает до конца. Он устраивает рыцарский турнир, победитель которого получит почётное право одолеть дракона и вызволить принцессу, так как сам правитель физически не может (да и не хочет) лично сражаться с драконом (некоторые рыцари, ранее пытавшиеся спасти принцессу, в итоге погибли).

Шрек и Осёл приходят как раз к началу турнира. Заметив их, лорд провозглашает, что тот, кто из рыцарей убьёт великана, станет чемпионом и получит почётное право спасти принцессу. Однако друзья легко всех побеждают. Тогда Фаркуад неожиданно меняет план и объявляет победителем турнира Шрека. В итоге Шрек соглашается спасти для лорда принцессу, если взамен Фаркуад прикажет сказочным существам уйти с его болота. Договор заключён.

Шрек и Осёл отправляются к замку, где встречают дракона. Следует сражение, в ходе которого оказывается, что дракон — это на самом деле дракониха, которая влюбляется в Осла. А Шрек оказывается в башне Фионы. В итоге им втроём с Ослом удаётся убежать, посадив Дракониху на цепь. Фиона сначала не видит лица Шрека, скрытого шлемом, и думает, что её освободил прекрасный принц (как положено по сюжету её сказки, знакомой ей, как и всем, с детства). Когда Шрек снимает шлем, она приходит в замешательство. Но Шрек успокаивает принцессу — он всего лишь должен доставить её к настоящему жениху, лорду Фаркуаду, что ей очень не нравится.

Троица направляется в Дюлок, переругиваясь между собой. Осёл пытается наладить дружеские отношения со Шреком, но тот не хочет идти на контакт. В конце концов огр признаётся, что общество не принимает его (они сразу его пугаются и гонят, не дав ему даже объяснить причину), и поэтому он решил от всех отгородиться. Он уверен, что одному спокойнее.

Но после стычки с Робином Гудом и его компанией «бэк-вокалистов» отношения между Фионой и Шреком постепенно теплеют. Вскоре они обнаруживают, что нравятся друг другу. Однако каждый раз перед закатом принцесса прячется от Шрека и Осла.

Осёл случайно обнаруживает, что ночью Фиона находится под действием заклятья, о котором пыталось предупредить Фаркуада Зеркало: при свете луны красавица превращается в уродливую великаншу-огрицу того же «биологического вида», что и Шрек. Так она должна жить до того момента, когда «поцелуй любви вид истинный вернёт». Осёл намекает, что Фиона могла бы быть счастлива со Шреком.

Шрек случайно слышит часть разговора принцессы и Осла о том, «можно ли полюбить столь ужасного монстра», но ошибочно думает, что они говорят о нём. Он обижается и уходит, а утром передаёт Фиону лорду Фаркуаду (взамен получив от того дарственную на болото) и ссорится с Ослом.

Трагедия Шрека и Фионы состоит в том, что они оба вынуждены соответствовать чужим ожиданиям вопреки собственной воле. Шрек вовсе не злобен и не опасен для людей, но его облик огра заставляет его проявлять агрессию и поддерживать стереотипный имидж людоеда в глазах окружающих. Фиона изо всех сил пытается быть милой и прекрасной, а свою «тёмную сторону» она боится и скрывает ото всех. Встреча великана и принцессы была встречей двух родственных душ, но они вынуждены расстаться, хотя и думают друг о друге: Фиона — готовясь к свадьбе с неприятным ей коротышкой, Шрек — наводя порядок на своём болоте после ухода оттуда сказочных существ.

Осёл строит стену поперёк болота, полагая, что половина награды полагается ему, ведь он помогал спасти Фиону. Между ним и Шреком возникает новая ссора, в ходе которой Осёл проговаривается, что Шрек нравится Фионе. Шрек удивлён. Он пытается выяснить, о ком шла речь в разговоре, но обиженный Осёл отказывается говорить.

В итоге Шрек понимает, что не должен упустить своё счастье. Он мирится с Ослом и спешит в замок. На помощь ему и Ослу приходит освободившаяся Дракониха. Они прибывают как раз вовремя, в самый разгар брачной церемонии, и срывают её. Шрек признаётся принцессе в своих чувствах и просит выбрать его, аргументируя свою позицию тем, что лорду брак нужен только ради личной выгоды и усиления власти. Фаркуад не намерен отступать и по-прежнему предлагает ей свою руку.

Фиона видит, как садится солнце, и решает раскрыть претендентам правду о себе. Увидев Фиону в облике зелёной огрицы, разгневанный лорд Фаркуад приказывает страже заточить свою «невесту-чудовище» в башню, а Шрека казнить. Но последний успевает позвать свистом Дракониху, которая врывается в замок и живьём проглатывает Фаркуада, оставив от него только корону.

Шрек целует Фиону поцелуем любви. Однако она остаётся огром, поскольку это и есть её истинный вид — и он соответствует виду того, кто её любит по-настоящему. Это абсолютно устраивает их обоих, и они играют весёлую свадьбу на болоте в присутствии сказочных героев (букет поймала Дракониха), танцуя под песню «I’m a Believer» группы Smash Mouth, после чего в карете-луковице отправляются в свадебное путешествие. Осёл и Дракониха также готовятся к свадьбе.

Художественные особенности 

Фильм строится на постоянном постмодернистском обыгрывании широко известных образов и сюжетных структур классических литературных сказок и их кинематографических воплощений. Создатели фильма сатирически переосмыслили нравоучительный конформизм, в который выродился к концу XX века жанр художественной сказки, и использовали в фильме привычные сказочные образы в непривычной нонконформистской трактовке.

Например, Питер Пэн стоит в очереди, чтобы, как требует закон, сдать фею Динь-Динь стражникам лорда Фаркуада за вознаграждение — подчёркнутая «законопослушность» этого деяния противоречит не только духу классического сюжета о Питере Пэне (который как раз отказывается взрослеть), но и обычной человеческой морали.

Разного рода намёки, рассчитанные на разные возрастные и культурные группы зрителей, и образуют подтекст. В частности, в фильме встречаются отсылки к диснеевским мультфильмам «Питер Пэн» (1953) и «Белоснежка и семь гномов» (1937), к фильмам «Бэйб: Четвероногий малыш» (1995), «Матрица» (1999) и даже к телепередаче «Игра в свидания».

Основной сюжет фильма также является композицией инверсий сюжетов популярных сказок: например, мотив Шрека и Фионы — это точная инверсия сказки о Красавице и Чудовище (в которой Чудовище в итоге оказывается принцем).

Отсылки к сказкам 
 Белоснежка и семь гномов — семерых гномов вели, скованных цепями; Волшебное зеркало, предлагавшее принцесс лорду Фаркуаду, ранее принадлежало Злой королеве; утренняя прогулка Фионы в лесу.
 Питер Пэн; Дамбо — Питер Пэн стоял в очереди; сцена с парящим Ослом.
 Пряничный человечек; Алиса в стране чудес — Лорд Фаркуад пытался получить у пряничного человечка информацию о Шляпнике.
 Красавица и Чудовище — финальная сцена трансформации Фионы

Отсылки к массовой культуре 
 Песня «Welcome to Duloc», которую поют деревянные куклы при входе в Дюлок — пародия на диснеевскую композицию «It’s A Small World». Она также выдержана в той же композиции и в том же ритме, что и диснеевская песня.
 В начале мультфильма Шрек чистит зубы и улыбается своему отражению в зеркале, после чего оно трескается. Такая же сцена есть в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», где Майк Майерс сыграл главную роль.
 В сцене драки между Фионой и людьми Робин Гуда действие останавливается, и камера вращается вокруг персонажей. Это отсылка к фильму «Матрица».

Роли озвучивали 

Первоначально на роль Шрека планировался артист Крис Фарли. Он смог озвучить Шрека примерно на 80 %, но не успел сняться в мультфильме, так как умер в декабре 1997 года. После этого на озвучивание роли был приглашен Майк Майерс. Озвучив большую часть роли, Майерс заявил, что «голос Шрека ему совершенно не нравится», и предложил исполнительному продюсеру Джефри Катценбергу переозвучить Шрека с шотландским акцентом. Такой вариант очень понравился Катценбергу — он согласился. Работы, потребовавшиеся для переозвучивания и изменений в анимации, увеличили бюджет проекта приблизительно на 4-5 миллионов долларов.

Русский дубляж «Шрека» был признан лучшим и демонстрировался на Каннском кинофестивале 2004 года в рамках премьеры мультипликационного фильма «Шрек 2».

Релиз 
 Торжественный премьерный показ фильма состоялся 22 апреля 2001 года.
 Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, его фестивальный показ состоялся 12 мая 2001 года.
 Фильм вышел в широкий прокат в США 18 мая 2001 года.
 Фильм прошёл в прокате с успехом, собрав 268 миллионов долларов в США и 484 миллиона долларов во всём мире.
 В опросе, проведённом фондом «Общественное мнение» среди жителей России 8—9 февраля 2014 года, фильм «Шрек» поделил третье место с трилогией «Трое из Простоквашино»: по 5 % респондентов отдало им предпочтение как любимому мультфильму (1-е место занял мультсериал «Ну, погоди!» с 20 % голосов, 2-е место — мультсериал «Маша и Медведь» с 7 % голосов).

Музыка 
Официальный саундтрек:
 «Stay Home» — Self
 «I’m a Believer» — Smash Mouth
 «Like Wow!» — Лесли Картер
 «It Is You (I Have Loved)» — Dana Glover
 «Best Years of Our Lives» — Baha Men
 «Bad Reputation» —  (в мультфильме звучит оригинальная версия Джоан Джетт)
 «My Beloved Monster» — Eels
 «You Belong to Me» — Джейсон Уэйд
 «All Star» — Smash Mouth
 «Hallelujah» — Руфус Уэйнрайт (в мультфильме звучит версия Джона Кейла; слова и музыка Леонарда Коэна)
 «I’m on My Way» — The Proclaimers
 «I’m a Believer (reprise)» — Эдди Мёрфи
 «True Love’s First Kiss» — Harry Gregson-Williams & John Powell

Музыка из мультфильма:

 «Fairytale»
 «Ogre Hunters / Fairytale Deathcamp»
 «Donkey Meets Shrek»
 «Eating Alone»
 «Uninvited Guests»
 «March of Farquuad»
 «The Perfect King»
 «Welcome to Duloc»
 «Tournament Speech»
 «What Kind of Quest»
 «Dragon! / Fiona Awakens»
 «One of a Kind Knight»
 «Donkey’s Ass»
 «Escape from the Dragon»
 «Helmet Hair»
 «Delivery Boy Shrek / Making Camp»
 «Friends Journey to Duloc»
 «Starry Night»
 «Singing Princess»
 «Better Out Than In / Sunflower / I’ll Tell Him»
 «Merry Men»
 «Fiona Kicks Ass»
 «Fiona’s Secret»
 «Why Wait to Be Wed / You Thought Wrong»
 «Ride the Dragon»
 «I Object»
 «Transformation / The End»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма «Шрек»
 Фильм о создании «Шрек»
 Рецензия на фильм Роджера Эберта
 

Мультфильмы США 2001 года
Шрек
Полнометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Компьютерные анимационные фильмы США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы о говорящих животных
Фильмы о Пиноккио
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Национальный реестр фильмов
Лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
Мультфильмы — лауреаты премии «Энни» за лучший анимационный полнометражный фильм
Фильмы по сценариям Теда Эллиота
Фильмы по сценариям Терри Россио
Фильмы Вики Дженсон